Häggman ist der Familienname von

 Pirjo Häggman (* 1951), finnische Sprinterin
 Uno Häggman (1882–1936) finnischer Sprinter, Weitspringer, Diskuswerfer, Speerwerfer und Zehnkämpfer